Odisej (grč. , Odusseús), glavni lik u Homerovoj Odiseji
 Odisej (krater na Tetiji), krater na Tetiji
 Odisej (svemirska letjelica)